Томас може да се отнася за:
 Личности
 Джейми Томас (р. 1974), американски скейтбордист
 Дилън Томас (1914-1953), уелски поет
 Дион Томас (р. 1971), американски баскетболист
 Доналд Томас (р. 1984), бахамски баскетболист
 Олдфийлд Томас (1858-1929), британски зоолог
 Рой Томас (р. 1940), американски автор на комикси

 Окръзи в САЩ
 Томас (окръг, Джорджия)
 Томас (окръг, Канзас)
 Томас (окръг, Небраска)